Lughof ist der Name folgender Orte:

 Lughof (Ortenburg), Ortslage von Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Lughof (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich